Хорват може бити:

 Хорват (етноним), као архаични етноним, старински назив за припадника хрватског народа
 Хорват (демоним), као архаични демоним, старински назив или надимак за особу која је становник Хрватске, или за особу која је родом или пореклом са подручја Хрватске
 Хорват као српско презиме, настало из архаичног надимка за Србе са подручја старе Хрватске:
 Марко Хорват, српски племић у Хабзбуршкој монархији (племство добио 1689. године)
 Јован Хорват, српски племић у Хабзбуршкој монархији и вођа сеобе Срба у Руско царство (1751)
 Миле Хорват, српски политичар из Хрватске
 Александар Хорват (рођ. 1987), српски историчар
 Хорват као традиционално хрватско презиме или надмак:
 Иваниш Хорват, славонски великаш и бан
 Иван Хорват (фудбалер), хрватски фудбалер
 Иван Хорват (атлетичар), хрватски атлетичар
 Златко Хорват, хрватски рукометаш
 Хорват као презиме које носе припадници других народа:
 Ото Хорват, српски песник
 Јоже Хорват, словеначки глумац
 Павел Хорват, чешки фудбалер

Види још
 Хорвати (вишезначна одредница)
 Хрвати (вишезначна одредница)
 Хрваћани (вишезначна одредница)
 Хрваћанин (вишезначна одредница)